Lucha libre puede referirse, en esta enciclopedia, a:

 La lucha libre olímpica, un deporte olímpico de combate sin golpes donde se trata de derribar o inmovilizar al adversario.
 La lucha libre profesional, una forma de entretenimiento deportivo conocida en inglés como ProWrestling o Pressingcatch.
 La lucha libre mexicana, versión de la lucha libre profesional que se practica en México.
 La luta livre,  arte marcial y sistema de combate híbrido desarrollado en Brasil a mediados del sigloXX.